Хаузен () — город и община в нидерландской провинции Северная Голландия. Расположена к востоку от Амстердама. Площадь общины — 23,28 км², из них 15,77 км² составляет суша. Население по данным на 1 января 2007 года — 41 726 человек. Средняя плотность населения — 1792,4 чел/км².

Название общины можно перевести с нидерландского как «дома», это связывают с тем, что существует предположение, что первые каменные дома в регионе появились именно здесь. Железнодорожное сообщение в общине отсутствует.

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания